Hanna Öberg, švedska biatlonka, * 2. novembra 1995, Kiruna

Tudi njena sestra Elvira Öberg je biatlonka.

Kariera

Olimpijske igre

Svetovno prvenstvo

Svetovni pokal

Posamične stopničke

Ekipne stopničke

Sklici

Zunanje povezave 

 
 Hanna Öberg profil na IBU

Biatlonci Zimskih olimpijskih iger 2018
Švedski biatlonci